TV Cultura pode se referir a:

 TV Cultura - rede de televisão brasileira sediada em São Paulo, SP;
 TV Cultura Florianópolis - extinta emissora de televisão brasileira sediada em Florianópolis, Santa Catarina;
 TV Encontro das Águas - emissora de televisão brasileira sediada em Manaus, Amazonas, anteriormente TV Cultura do Amazonas;
 TV Cultura do Vale - emissora de televisão brasileira sediada em Montenegro, Rio Grande do Sul;
 TV Cultura Paulista - emissora de televisão brasileira sediada em Araraquara, São Paulo;
 TV Cultura Litoral - emissora de televisão brasileira sediada em Bertioga, São Paulo;
 TV Cultura do Sertão - extinta emissora de televisão brasileira sediada em Conceição de Coité, Bahia;
 TV Educação - emissora de televisão brasileira sediada em São Paulo, São Paulo, anteriormente TV Cultura Educação;
 TV Cultura Roraima - emissora de televisão brasileira sediada em Boa Vista, Roraima;
 NSC TV Chapecó - emissora de televisão brasileira sediada em Chapecó, Santa Catarina, anteriormente TV Cultura;
 Record News Santa Catarina - emissora de televisão brasileira sediada em Florianópolis, Santa Catarina, anteriormente TV Cultura;
 Rede Cultura do Pará - emissora de televisão brasileira sediada em Belém, Pará;
 RPC Maringá - emissora de televisão brasileira sediada em Maringá, Paraná, anteriormente TV Cultura.

Cultura